Michalowski steht für:

Personen
 Angela Michalowski (* 1951), deutsche Badmintonspielerin
 Edgar Michalowski (* 1950), deutscher Badmintonspieler
 Ernst Michalowski, deutscher Basketballfunktionär
 Hermann Michalowski (1860–1903), deutscher Porträt- und Panoramamaler
 Horst Michalowski (1937–2005), deutscher Schriftsteller und Übersetzer
 Thomas Michalowski (* 1962), deutscher Fußballtorwart
 Volker Michalowski (* 1971), deutscher Schauspieler, Musiker und Comedian

Gebäude
 Michailowski-Burg, ehemalige Zarenresidenz in Sankt Petersburg
 Michailowski-Palast, ehemalige Großfürstenresidenz in Sankt Petersburg
 Michailowski-Theater, Opernhaus in Sankt Petersburg

Siehe auch:
 Michałowski
 Michalowsky